Камаркханда — топоним.

 Камаркханда — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Камаркханда — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Сираджгандж.